różnica (distinctio) – w metafizyce (głównie klasycznej) relacja odmienności między przedmiotami; wyróżnia się różnicę pojęciową i różnicę rzeczową;
 różnica (differentia) – w logice tradycyjnej cecha przedmiotu porównywanego z innym, który cechy tej nie posiada; wyróżnia się różnicę ilościową i różnicę jakościową;
 wynik odejmowania

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3
 Różnica – część wsi Zabrnie w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Różnica – część wsi Załuże w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin 
 Różnica – przysiółek wsi Wola Wadowska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne

Zobacz też 
 różnica zbiorów
 różnica zdarzeń
 różnica wektorów
 różnica symetryczna zbiorów
 différance